Dabir ist der Familienname folgender Personen:
 Alireza Dabir (* 1977), iranischer Freistilringer

Dabir bezeichnet:
 einen Pestgott aus Ebla in Syrien